Wilhelm Garvens ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Garvens (Sänger) (Friedrich Wilhelm Eduard Garvens; 1815–1897/1899), deutscher Sänger (Tenor), Dirigent und Gesangspädagoge
 Wilhelm Garvens (Industrieller) (Karl Wilhelm Friedrich Garvens, ab 1908 von Garvens-Garvensburg; 1841–1913), deutscher Unternehmer